Amalienschlösschen steht für:

 Amalienschlösschen (Karlsruhe), in Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Amalienschlösschen, Dessauer Schlösschen oder Puricelli-Schloss, siehe Rittergut Bangert in Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz